LHW est un sigle :

 LHW est l'acronyme de The Leading Hotels of the World, un consortium hôtelier spécialisé dans l'hôtellerie de luxe
 LHW est le code AITA de l'aéroport de Lanzhou Zhongchuan, en Chine
 LHW est  l'acronyme de "Lower Hybrid Waves" un état du plasma dans un réacteur à fusion nucléaire de type Tokamak.